Ferrissia dalli är en snäckart som beskrevs av Walker 1920. Ferrissia dalli ingår i släktet Ferrissia och familjen Ancylidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sötvattenslungsnäckor
dalli